Такмичење у скоку мотком за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржало се на Национално стадиону у Пегингу.
 
За такмичење су се пријавило 36 такмичарки из 24 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе по 18. Квалификације су одржане 16. августа. Квалификациону норму је прескочила само Јелена Исинбајева, па је још 11 такмичарки према постигнутом резултату ушло у финале одржано 18. августа.

Током финала, мотка коју је користила бразилска такмичарка Фабијана Мурер је нестала, због чега јој је дозвољено да проведе 10-15 минута да је нађе, али без успеха..
Изгубљено време и коришћење друге мотке је довело до лошег резултата. Мурер се жалила организацији и рекла је да се више никада неће вратити у Кину.

У финалу такмичења Јелена Исинбајева је поставила нови светски и олимпијски рекорд са прескиченом висином 5,05 метара.

Рекорди пре почетка такмичења 
(15. августа 2008)

Победнице

Рекорди после завршетка такмичења

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 4,60 (КВ). Норму је испунила само Јелена Исинбајева, гкој се осталих 11 у финале квалификовало према резултату (кв).

Финале

Извори 

Скок мотком
Скок мотком на Летњим олимпијским играма